Emil Muller (lekkoatleta)
 Emil Muller (żołnierz)

Zobacz też:
 Emil Müller